Ганн — прізвище.

Відомі носії прізвища Ґанн 

 
 Джон Баттіскомб Ґанн (1928—2008) — британський фізик.
 Анна Ґанн (1968) — американська акторка.
 Мозес Ґанн — американський актор.
 Томас Ґанн —— археолог та дослідник руїн цивілізації майя.
 Джеймс Едвін Ґанн — американський письменник-фантаст, дослідник науково-фантастичної літератури.
 Джеймс Френсіс Ґанн — американський кінорежисер, сценарист, актор, письменник і музикант.
 Пол Мак-Ґанн — англійський актор.

 
 Луї Ґанн — французький композитор.

Населені пункти 

 Ґанн () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза

Багатозначні терміни